Andrei Minakow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Dmitrijewitsch Minakow (* 2002), russischer Schwimmer 
 Andrei Petrowitsch Minakow (1893–1954), russischer Physiker und Hochschullehrer